Fokozás – nyelvtani fogalom
 Fokozás – retorikai alakzat